Друга Бундесліга сезону 2018–19 була 45-м сезоном Другої Бундесліги. Він почався 3 серпня 2018 року, а закінчився 19 травня 2019 року.

Кельн та Падерборн 07 були автоматично підвищені до Бундесліги; Уніон (Берлін) був підвищений після перемоги у плей-офі; Магдебург та Дуйсбург були понижені до Третьої Бундесліги.

Команди

Турнірна таблиця

Результати

Плей-оф 

Веен переміг за рахунок виїздних голів та був підвищений до Другої Бундесліги, а Інгольштадт був понижений до Третьої Бундесліги.

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Друга Бундесліга на soccerway 

2019
Німеччина
Німеччина
2018 у Німеччині
2019 у Німеччині